Beerhead – polski zespół speed metalowy z Zabrza.
 Beerhead (zespół thrash metalowy) – polski zespół thrash metalowy z Bydgoszczy.